Ordet maxim har flere betydninger eller specialiseringer:
 Maxim (magasin) – et magasin for mænd.
  Max (navn) – en forkortelse af drengenavnet Maximillian.
 Maxim's – en berømt restaurant i Paris.
 Maxim (maskingevær) - et af de tidligste maskingeværer, det første fuldautomatiske maskingevær.
 Maksim Gorkij, kaldenavn for det sovjetiske propagandafly Tupolev ANT-20, verdens største flyvemaskine ved sin introduktion, opkaldt efter forfatteren Maksim Gorkij.